У́лица Тимиря́зева — улицы в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названные в честь академика Климента Аркадьевича Тимирязева.

Улица

Беларусь 
 Улица Тимирязева — улица в Минске.
 Улица Тимирязева — улица в Гродно.

Казахстан 
 Улица Тимирязева — улица в Алма-Ате.
 Улица Тимирязева — улица в Актобе.
 Улица Тимирязева — улица в Караганде.

Россия 
 Улица Тимирязева — улица в Астрахани.
 Улица Тимирязева — улица в Волгограде.
 Улица Тимирязева — улица в Воронеже.
 Улица Тимирязева — улица в Екатеринбурге.
 Улица Тимирязева — улица в Иванове.
 Улица Тимирязева — улица в Ижевске.
 Улица Тимирязева — улица в Иркутске.
 Улица Тимирязева — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Тимирязева — улица в Казанской.
 Улица Тимирязева — улица в Казани.
 Улица Тимирязева — улица в Каменске-Уральском.
 Улица Тимирязева — улица в Красноярске.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Тимирязева — улица в Липецке.
 Улица Тимирязева — улица в Луховицах.
 Улица Тимирязева — улица в Магнитогорске.
 Улица Тимирязева — прежнее название улицы Ю. Акаева в Махачкале.
 Улица Тимирязева — улица в Минусинске.
 Улица Тимирязева — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Тимирязева — улица в Новосибирске.
 Улица Тимирязева — улица в Оренбурге.
 Улица Тимирязева — улица в Орле (наименована 12 сентабря 1958 г.).
 Улица Тимирязева — улица в Пензе.
 Улица Тимирязева — улица в Перми.
 Улица Тимирязева — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Тимирязева — улица в Саранске.
 Улица Тимирязева — улица в Славгороде.
 Улица Тимирязева — улица в Смоленске.
 Улица Тимирязева — улица в Сочи.
 Улица Тимирязева — улица в Твери.
 Улица Тимирязева — улица в Тольятти.
 Проспект Тимирязева (Тимирязевский) — прежнее (с 14 мая 1920 года по 31 октября 1959 года) название южной части проспекта Ленина в Томске.
 Улица Тимирязева — улица в Туле.
 Улица Тимирязева — улица в Тюмени.
 Улица Тимирязева — улица в Хабаровске.
 Улица Тимирязева — улица в Челябинске.
 Улица Тимирязева — улица в Щёлкове.

Крым 
 Улица Тимирязева — улица в Евпатории.
 Улица Тимирязева — улица в Керчи.
 Улица Тимирязева — улица в Севастополе.
 Улица Тимирязева — улица в Феодосии.
  — улица в Ялте.

Украина 
 Улица Тимирязева — улица в Виннице.
 Улица Тимирязева — улица в Днепре.
 Улица Тимирязева — улица в Донецке.
 Улица Тимирязева — улица в Запорожье.
 Улица Тимирязева — бывшее название  в Кропивницком.
 Улица Тимирязева — улица в Мелитополе.
 Улица Тимирязева — улица в Одессе.
 Улица Тимирязева — улица в Полтаве.
 Улица Тимирязева — улица в Прилуках.
 Улица Тимирязева — улица в Сумах.
 Улица Тимирязева — улица в Ужгороде.
 Улица Тимирязева — улица в Харькове.
 Улица Тимирязева — улица в Черкассах.
 Улица Тимирязева — улица в Черновцах.

См. также 
 Тимирязевская улица

Примечания